OKA (schip, 1936), een Russisch vrachtschip dat zonk bij Terschelling
 OKA 18 (discotheek), een discotheek in Terschelling